

Film

The Life Saver – cortometraggio del 1911 diretto da Harry Solter
The Life Saver – cortometraggio del 1913 diretto da Wilfrid North
The Life Saver – episodio del 1979 della serie tv Tre cuori in affitto